Conrad Stoltz  (1974-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Conrad Stoltz (1976-), triathlète sud-africain ;
 Eric Stoltz (1961-), acteur américain ;
 Gaston Stoltz (1890-1976), musicien français ;
 Gösta Stoltz (1904-1963), grand maître d'échecs suédois ;
 Jean-Baptiste Stoltz (1813-1874), facteur d'orgues à Paris ;
 Joseph Stoltz (1803-1896), médecin, gynécologue, doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg ;
 Marion Stoltz (1990-), escrimeuse française ;
 Philippe Stoltz (1955-), officier général français ;
 Roland Stoltz, joueur suédois de hockey sur glace né en 1931 ;
 Roland Stoltz, joueur suédois de hockey sur glace né en 1954 ;
 Rosine Stoltz (1815-1903), cantatrice française ;
 Willem Stoltz (1975-), joueur sud-africain de rugby à XV.

Voir aussi 
 Impasse Stoltz, une voie de Strasbourg

Nom voisin 
 Gunta Stölzl (1897-1983), tisserande allemande, membre du Bauhaus.